Ел Дијесмо има више значења:

 Ел Дијесмо (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дијесмо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дијесмо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дијесмо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дијесмо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дијесмо (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дијесмо (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику